Westendorf puede referirse a cualquiera de las siguientes localidades:

 Alemania:
 Westendorf (Schmutter), en el distrito de Augsburgo, en Baviera;
 Westendorf (Algovia Oriental), en el distrito de Algovia Oriental, en Baviera;

 Austria:
 Westendorf (Tirol), en el distrito de Kitzbühel.

También puede ser el apellido de:
 Wolfhart Westendorf (1924-2018), egiptólogo alemán.

Véase también 
 Westendorp